Toponímia:
 Les Garrigues, comarca de Gatalunya
 Garrigues (Tarn), municipi del departament francès del Tarn, a Occitània
 Garrigues (Hérault), municipi del departament francès d'Hérault, a Occitània
 Altres:
 Oli Les Garrigues, Denominació d'Origen Protegida d'oli